Соревнования в плавании в комбинированной эстафете 4×100 метров (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 ujlf проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани, 9 августа.

Отборочные заплывы начались 9 августа в 10:48 по местному времени (UTC+3), финал проводился в тот же день в 19:07.

Сборная США сенсационно осталась без медалей, финишировав 4-й. Ранее за всю историю с 1973 года американки лишь раз опускались ниже второго места в этой эстафете — в 2009 году, когда не сумели выйти в финал, выступая резервным составом в полуфинале.

Сборная Китая выиграла эту эстафету 4-й раз на чемпионатах мира после 1994, 2003 и 2009 годов.

Медалисты 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылка 
 Результаты — страницы 198—200, 207

4×100 м, комбинированная эстафета, женщины